Kanies ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Kanies (* 1936), deutsche Skatspielerin, Autorin und Schlagersängerin
 Rolf Kanies (* 1957), deutscher Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Kanis